Hagiografia:
 Sant Agustí d'Hipona, bisbe i autor eclesiàstic del s. IV; Doctor de l'Església.
 Sant Agustí de Canterbury, apòstol dels anglesos i primer arquebisbe de Canterbury.
 Sant Agustí de Nidaros, bisbe de Nidaros (Noruega) al s. XII.
 Entitats de població:
 Sant Agustí (Alacant), barri d'Alacant.
 Sant Agustí de Lluçanès, municipi d'Osona.
 Sant Agustí (Palma), barri de la ciutat de Palma
 Edificis:
 Església de Sant Agustí, diversos temples amb aquest nom 
 Castell de Sant Agustí, castell medieval d'Abella de la Conca, comarca del Pallars Jussà
 Biblioteca de Sant Agustí, biblioteca de la Seu d'Urgell (Alt Urgell).
 Miscel·lània: 
Orde de Sant Agustí, orde religiós mendicant de l'església catòlica.
Regla de Sant Agustí, conjunt d'escrits atribuïts a Sant Agustí d'Hipona
Plaça de Sant Agustí, situada al centre de la ciutat de València
Plaça de Sant Agustí Vell, situada al centre de l barri de ribera de Barcelona